Leopold I van Oostenrijk (markgraaf) (rond 936 - 994), Markgraaf van Oostenrijk
 Leopold II van Oostenrijk (de Schone) (rond 1051 - 1095), Markgraaf van Oostenrijk
 Leopold III van Oostenrijk (de Goede en de Vrome) (1073 - 1136), Markgraaf van Oostenrijk
 Leopold IV van Oostenrijk (de Vrijgevige) (rond 1108 - 1141), Hertog van Beieren en markgraaf van Oostenrijk
 Leopold V van Oostenrijk (1157 -  1194), hertog van Oostenrijk, Stiermarken en Beieren
 Leopold VI van Oostenrijk (de Glorierijke) (1176 – 1230), hertog van Oostenrijk en Stiermarken

 Leopold I van Oostenrijk (1290-1326) (de Glorierijke) (1290 - 1326), hertog van Oostenrijk

Leopold Willem van Oostenrijk (1614-1662), landvoogd van de Zuidelijke Nederlanden (1647-1656)
Keizer Leopold I (1640-1705), keizer van het Heilige Roomse Rijk (1658-1705)*
Leopold Salvator van Oostenrijk (1863-1931), aartshertog van Oostenrijk
Leopold Ferdinand van Oostenrijk-Toscane (1868-1935)
Leopold van Oostenrijk-Toscane (1897-1958), lid van de Spaanse carlistische koninklijke familie